Fredens Kirkes Kor er et kor, der synger i Fredens Kirke i Herning. Det blev oprettet i 1963. 

I 1997 var Fredens Kirkes Kor med til at indspille cd'en "Luk op kirkens døre", sammen med Viborg Domkirkes børne- og ungdomskor, Aars Kirkes børne- og ungdomskor og Baunekirkens børne- og ungdomskor.

Koret før omstruktureringen

Koret 
Oprindeligt var koret både for drenge og piger, men da der ikke var nok tilslutning af drengene blev det et ligestemmigt pige- og ungdomskor. I mange år var koret for børn og unge i alderen 10 til 18 år, men i 2001 blev et nyt kor oprettet, der kom til at hedde Vocalise og er for de lidt mere øvede unge kvindelige sangere.

Fredens Kirkes Kor var opdelt i de tre mindre kor, Pigekoret, Vocalise og Børnekoret/Kirkespirerne. I Pigekoret sang piger i alderen 12-16 år. Primært 2-stemmigt med nogle 3-stemmige satser med et blandet repertoire primært bestående af kirkelige salmer og klassiske satser både på dansk og latin. De sang dog også rytmiske sange på dansk og engelsk. Vocalise var et kor for lidt ældre og lidt mere øvede sangere primært i 3-stemmige satser. Her sang piger fra de fyldte 16 år og opefter. Som Pigekoret, sang Vocalise et blandet repertoire, heriblandt: Hebe deine Augen auf af Mendelssohn, Kor fra Stabat Mater, Den blå anemone og As og Don't You Worry 'Bout a Thing af Stevie Wonder.

Korene deltog hver søndag ved den ugentlige gudstjeneste og i ugentlige hverdagsgudstjenester, hvor to af pigerne fra Vocalise på skift sang. Udover at synge til kirkens gudstjenester, afholdtes der hvert år som minimum en julekoncert, en påskekoncert og en sommerkoncert, hvor både pigekoret og Vocalise deltog – Både sammen, og hver for sig. Koret har ligeledes i mange år holdt en mindre julekoncert på Regionshospitalet Herning, hvor koncerten transmitteredes ud til hospitalets patientstuer gennem radioen.

Socialt samvær 
For at styrke sammenholdet i korene, afholdtes der hvert år en koncerttur rundt i Danmark. Blandt andet til Odense, København/Malmø, Århus og Christiansfeldt. Denne koncerttur var i 2008 placeret i Herning, da der afholdes FUK Landsstævne, netop i Herning.

Hvert tredje år, var Danmarksturen skiftet ud med en udlandsrejse, hvor turen i 2006 gik til London, hvor korene blandt andet sang koncert i Den danske Kirke. Tidligere har korene også været i Norge, Tjekkoslovakiet, Finland og på Færøerne. I 2009 gik turen til Berlin.

Ekstern henvisning 
 Fredens Kirkes Kor 
 FUK Landsstævne

Kor fra Danmark
Musikgrupper fra Danmark
Musik i Herning
Musikgrupper fra 1963